Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. Anii 120 î.Hr. Anii 110 î.Hr. Anii 100 î.Hr. - Anii 90 î.Hr. - Anii 80 î.Hr. Anii 70 î.Hr. Anii 60 î.Hr. Anii 50 î.Hr. Anii 40 î.Hr. Anii 30 î.Hr.

Ani: 98 î.Hr. 97 î.Hr. 96 î.Hr. 95 î.Hr. 94 î.Hr. - 93 î.Hr. - 92 î.Hr. 91 î.Hr. 90 î.Hr. 89 î.Hr. 88 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

93 î.Hr.